Zhang Na – chińska lekkoatletka
 Zhang Na – chińska siatkarka
 Zhang Na – chińska piłkarka
 Zhang Na – chińska skalpinistka